Marduque - um deus protector da cidade da Babilónia
 Marduk (banda) - uma banda sueca de Black metal
 Marduque-Baladã II - chamado também Merodaque-Baladã e Berodaque-Baladã, príncipe que teria usurpado o trono da Babilónia (por volta de 721 a.C.).

Desambiguação